

Cinema 
 Love and War – cortometraggio muto del 1912

Musica 
 Love and War – album di Tamar Braxton del 2013
 Love and War – album di Brad Paisley del 2017

 Love & War – album di Daniel Merriweather del 2009
 Love & War – album dei Civet del 2011
 Love & War – singolo dei Metro Station del 2014

Televisione 
 Love & War – serie televisiva statunitense, in onda dal 1992 al 1995